Pillet ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dubois-Pillet (1846–1890), französischer Maler
 Alfred Pillet (1875–1928), deutscher Romanist und Philologe
 Antoine Pillet (1857–1926), französischer Rechtswissenschaftler 
 Charles Pillet (1969–1960), französischer Künstler
 Edgar Pillet (1877–1959), deutscher Admiralarzt
Edgard Pillet (1912–1996), französischer Künstler
 François Pillet (* 1950), französischer Politiker
 Julien Pillet (* 1977), französischer Fechter
 Marie Pillet (1941–2009), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Pilet
 Billet